

Geografia 
 Friant – census-designated place della California

Persona 
 Louis Friant – generale francese
 Émile Friant – pittore francese
 Louis François Léon Friant – militare francese

Altro 
 Classe Friant – classe navale francese